Sporendonema är ett släkte av svampar. Sporendonema ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sporendonema